Firmenich (fabrikant), een van de grootste producenten van geur- en smaakstoffen ter wereld
Firmenich (Mechernich), plaats in gemeente Mechernich, Noordrijn-Westfalen, Duitsland